Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2016—2017 () — 103-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Чемпіоном став Ф91 Дюделанж.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 
 
 
 
 

 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2017

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2016—2017
Люксембург
Люксембург
2016 у люксембурзькому спорті
2017 у люксембурзькому спорті